Mały Modelarz – polskie czasopismo modelarskie ukazujące się od 1957 roku, zawierające kartonowe modele do sklejania.

„Mały Modelarz” jest jednym z pism modelarskich wydawanych przez Ligę Obrony Kraju. Zamieszczone są w nim rozrysowane kolorowe elementy modelu, opis budowy wraz z rysunkami montażowymi oraz dane techniczne oryginału.

Budowa modelu polega na wycięciu i odpowiednim sklejeniu elementów według zamieszczonego opisu. W czasie budowy modelu części na bieżąco mogą być malowane, albo jedynie retuszowane farbami. W tym pierwszym przypadku zaleca się stosowanie farb modelarskich. Końcowym zabiegiem może być pomalowanie modelu bezbarwnym lakierem w celu zabezpieczenia go przed wilgocią, kurzem itp. Stosując dodatkowe materiały i zabiegi można poprawić znacząco estetykę wykonania modelu, np. przez wyszpachlowanie i pomalowanie kadłuba statku uzyskać idealnie obłe kształty.

Do montażu wymagane są narzędzia takie jak: nożyczki, ostry nożyk, skalpel, linijka, pinceta oraz klej (np. Wikol, hermol, butapren, Brand Clear Glue). Często potrzebne są dodatkowe materiały takie jak: gruba i cienka tektura, karton, drut stalowy i miedziany różnej średnicy (maszty, relingi, osie, lufy), listewki drewniane, szpachla, bezbarwne lakiery itp.

Modelarze często wykorzystują zamieszczone rysunki do wykonania modeli z innych materiałów, np. z blachy, drewna.

Dotychczas wydane modele

Zobacz też 
 modelarstwo
 Modelarz
 Plany Modelarskie
 Koleje Małe i Duże

Przypisy 

Aperiodyki wydawane w Warszawie
Czasopisma modelarskie
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1957
Prasa w Warszawie (Polska Ludowa)